Beltegoed
Belwaarde (Suriname), Plantage in Suriname